Truko ima više značenja:
 Truko (Kuneo)
 Truko (Imperija)
 Truko (Torino)